Алекса́ндр Влади́мирович Петро́в: Петров, Александр Владимирович (1924—2017) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Петров, Александр Владимирович (род. 1959) — белорусский дипломат. 
 Петров, Александр Владимирович (род. 1986) — российский прыгун в длину.